En Wikipedia, Partido Verde puede referirse a:
 La Izquierda de España
 La Izquierda de Alemania
 La Izquierda de Chile
 La Izquierda de Eslovenia
 La Izquierda de Italia
 La Izquierda de Luxemburgo